Ant Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Ant Butte (Adams County, Idaho)
 Ant Butte (Blaine County, Idaho)
 Ant Butte (Washington County, Idaho)